Boot Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boot Hill (Alabama), im Barbour County
 Boot Hill (Maryland), im Cecil County

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Boot Hill (Kansas)
 Boot Hill (New Mexico)

Boot Hill steht für:
 Boot Hill, Alternativtitel von Hügel der blutigen Stiefel, italienischer Film von Giuseppe Colizzi (1969)
 Boot Hill (Rollenspiel), Rollenspiel von Tactical Studies Rules (1975)
 Boot Hill (Computerspiel), Videospiel von Midway (1977)